Schinckel ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim von Schinckel (1895–1976), deutscher Bankier
 Max von Schinckel (1849–1938), Hamburger Bankier

Siehe auch: Schinkel, Tschinkel